Diese Liste gibt einen Überblick über alle Berufsrichter, die dem Bundesarbeitsgericht, das seine Rechtsprechungstätigkeit im April 1954 aufgenommen hat, angehört haben. Bisher haben 123 Berufsrichter am Bundesarbeitsgericht Recht gesprochen.

Richter 
Bis zum 30. September 1972 lautete die gesetzliche Bezeichnung für die Richter „Bundesrichter“ und für die Vorsitzenden „Senatspräsidenten beim Bundesarbeitsgericht“. Aufgrund einer Änderung von § 19a DRiG führen die Richter seit dem 1. Oktober 1972 die Amtsbezeichnung „Richter am Bundesarbeitsgericht“ und die Vorsitzenden die Amtsbezeichnung „Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht“.

Das Amt des Vizepräsidenten wurde am 1. Januar 1970 geschaffen. Vom 1. Oktober 1972 bis zum 30. Januar 1976 lautete seine Bezeichnung „ständiger Vertreter des Präsidenten“.

Literatur 
 Hartmut Oetker, Ulrich Preis, Volker Riebl (Hrsg.): 50 Jahre Bundesarbeitsgericht. Verlag C.H. Beck, München 2004, ISBN 978-3-406-51533-0, S. 1409–1417.
 Wolfgang Linsenmaier, Günter Spinner: Das Bundesarbeitsgericht. 3. Auflage. Erfurt 2014, S. 66–85; online (PDF).

Weblinks 
 Pressemitteilungen des Bundesarbeitsgerichts seit 2017

 
Bundesarbeitsgericht